Con il nome di Sant'Adelelmo (o beato Adelelmo) si identificano i seguenti santi e beati cattolici:

 Sant'Adelelmo (o Sant'Adelino) di Séez (†910), vescovo benedettino di Séez, celebrato il 10 novembre;
 Sant'Adelelmo di Burgos (? – 1097), monaco benedettino, poi abate di La Chaise-Dieu ed infine attivo presso l'ostello per pellegrini San Giovanni Evangelista di Burgos, celebrato il 30 gennaio; 

 Beato Adelelmo di Le Mans (†1152), nativo delle Fiandre, eremita e poi fondatore del monastero di Étival-en-Charnie presso Chemiré-en-Charnie, Francia, dipartimento della Sarthe, celebrato il 27 aprile.
 Beato Adelelmo (†1131), abate benedettino, fondatore del monastero di Engelberg (Svizzera), ricordato il 25 febbraio.